Jean-Baptiste Chaussard (1729-1818), architecte français
 Publicola Chaussard (1766-1823), son fils, homme de littérateur et révolutionnaire français.